Il doppio  del Volkswagen Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Matthias Bachinger e Simon Stadler erano i detentori del titolo, ma Bachinger quest'anno non ha partecipato.

Stadler ha fatto coppia con Travis Rettenmaier, ma ha perso nel 1º turno.

Laurynas Grigelis e Uladzimir Ihnacik hanno battuto in finale 7–5, 4–6, [10–5] Tomasz Bednarek e Olivier Charroin.

Teste di serie

  Frederik Nielsen /  Lovro Zovko (quarti di finale, ritiro)
  Jordan Kerr /  Travis Parrott (primo turno)

  Tomasz Bednarek /  Olivier Charroin (finale)
  Travis Rettenmaier /  Simon Stadler (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Volkswagen Challenger 2012